En  zoología y en botánica, politípico se refiere a un grupo taxonómico con más que un subgrupo en el nivel subsiguiente taxonómico más bajo. 

Se refiere a tener muchas o varias formas, incluyendo subespecies y variedades.

Taxonomía de Linneo.
Monotípico.
Raza, para una más detallada definición de politípico en el contexto de especies, y su relevancia acerca de la especie Homo sapiens.

Categorías taxonómicas
Evolución
Términos de biología
Politipico